Haus Broich bezeichnet

 Haus Broich (Jülich), ehemalige Wasserburg im Jülicher Stadtteil Broich
 Haus Broich (Troisdorf) eines Rittersitzes im Troisdorfer Ortsteil Spich
 Haus Broich (Willich) eines ehemaligen Gutes in Willich
 Haus Broich, ehemaliges Herrenhaus im Euskirchener Stadtteil Kreuzweingarten, heute Haus Maria Rast
 Haus Broich, ein Herrenhaus in Plombières in Belgien, auch Kasteel Broich, siehe Montzen#Tourismus

Siehe auch:
 Haus Bruch (Hattingen)
 Broich